Vulcanus (planeet); een planeet die zich tussen Mercurius en de Zon zou moeten bevinden;
Vulcanus (mythologie); de Romeinse vuurgod, de smid van de goden, ook wel bekend als Mulciber;
Vulcanus (schip, 1910); het eerste zeegaande motorschip;
Vulcanus (fabriek); voormalige ijzergieterij in Vaassen.

Zie ook:
Vulkaan; een berg, waardoor magma uit de mantel het oppervlak van een planeet kan bereiken, vernoemd naar de Romeinse god;
Vulcano; een eiland in de Tyrreense Zee, vernoemd naar de Romeinse god;
Vulcan (doorverwijspagina).